gromada Wierzchosławice (powiat jaworski)
 gromada Wierzchosławice (powiat tarnowski)